Parfondeval est une commune française de l'Aisne ;
 Parfondeval est une commune française de l'Orne.